„Przyjaciel Dzieci” – tłumaczone z niemieckiego czasopismo dla dzieci wydawane w latach 1789–1792 w Warszawie
 „Przyjaciel Dzieci” – polski tygodnik dla dzieci wydawany w latach 1848–1852 we Lwowie
 „Przyjaciel Dzieci” – polski tygodnik dla młodzieży wydawany w latach 1861–1914 w Warszawie